Санта-Круз (округ, Аризона)
 Санта-Крус (округ, Каліфорнія)